Narc – videogioco
 Narc - Analisi di un delitto (Narc) – film del 2002 diretto da Joe Carnahan